Campionatul Mondial de Atletism este un eveniment sportiv organizat de Federația Internațională de Atletism (IAAF). Inițial, evenimentul s-a desfășurat o dată la patru ani dar începând cu 1991 se organizează o dată la doi ani.

Istoric

Sportivi 
Cu 20 de medalii în palmares, Allyson Felix este atleta cu cele mai multe medalii câștigate la Campionatul Mondial.  Cu 14 medalii (din care 11 de aur), americanul Usain Bolt rămâne cel mai medaliat atlet din istoria competiției.

Clasament medalii pe națiuni

Bibliografie 
  World Athletics Championchips Oregon 2022 - Statistics Handbook, World Athletics, 2022

Note

Legături externe